«Последний житель» () — фильм армянского режиссёра Дживана Аветисяна, снятый по рассказу Цовинар Хачатрян «Последний житель Гюрджевана»․ Фильм является совместным производством пяти стран, включая Армению, Литву, Швецию, Ливан и США. Премьера в Армении состоялась в рамках 13-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» (GAIFF), где фильм был представлен в номинации «Армянская панорама». Официальная премьера фильма состоялась 17 ноября 2016 года.

Сюжет 
В результате армяно-азербайджанского противостояния в насильственно депортированном армянском селе, находящимся во вражеском кольце, остаётся один житель – каменщик Абгар. Он ждёт свою дочь, потерявшуюся рассудок, став свидетелем убийства своего мужа. Азербайджанец Ибрагим предлагает Абгару сделку: помощь в строительстве мечети взамен на поиски дочери. Ибрагим в одной из психиатрических больниц Баку находит дочь Абгара - Юргу.

В ролях 
 Александр Хачатрян (Армения) — Абгар
 Хомаюн Эршади (Иран) — Ибраим
 Сандра Даукшайте-Петрулене (Литва) — Юрга
 Сос Джанибекян (Армения) — Артист
 Димитра Чатупи (Греция) — Асли
 Энн Бедиан (США) — Ребека
 Армен Грейг (Россия) — Комендант

О фильме 
Съёмки фильма “Последний житель” проходили в арцахском  селе Хачмач. Фильм был создан при сотрудничестве Культурного фонда "Fish eye Art“, национального киноцентра  Армении и литовской кинокомпании  “Артбокс”.  Создание фильма также поддержали  Шведская компания “Apricot Stone”, Американская компания “Alpha Dogs Inc.”, Ливанский государственный университет “Institute of Fine Arts 2”, Армянская компания "Domino Production",  Американская компания “Mosaics Art & Cultural Foundation”. В съёмках фильма были задействованы всемирно известные актёры из Ирана, Литвы, Греции, России и США.

 «Мне не интересен человек в мирных условиях, меня интересует, как поведёт себя человек, когда поставлен вопрос жизни и смерти, и от него зависит, продолжится ли жизнь другого или нет. Фильм о человеке, оказавшемся в условиях войны, где люди могут сделать выбор, исходя не из своих интересов, а в пользу другого. Человек, в конце концов, пройдя через познание, оценивание, влюблённость, достигает самопожертвования». 
- Дживан Аветисян

Музыка 
Музыку к фильму сочинил Серж Танкян - американский музыкант армянского происхождения, композитор. Серж Танкян основатель всемирно известной альтернативной рок-металл группы “System of a Down”  и общественной организации “Axis of Justice” (“Стержень справедливости”). Признан 26-м лучшим металл-вокалистом мира. Как сольный исполнитель, он, за время перерыва деятельности SOAD, записал альбомы “Elect the Dead” и “Imperfect Harmonies”. Музыка к фильму была записана при участии армянского филармонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Эдуарда Топчяна  и хора "Ховер" под руководством художественного руководителя Соны Оганесян.

Кинофестивали

Премьера фильма по странам 
 7 Апрель 2017 - США, Лос-Анджелес - Alex theatre
 2 февраля 2017- НКР, Степанакерт кинотеатр  «Валлекс Гарден»
 12 июля 2016 - Армения, Ереван, Международный кинофестиваль «Золотой абрикос», кинотеатр «Москва»

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Последний житель» Аветисяна в числе возможных номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 
 Вокруг своего нового фильма Дживан Аветисян собрал звёздный состав 
 Любовь после войны: акценты фильма "Последний житель" 
 Фильм о карабахском конфликте показали в Ереване 

Фильмы Армении 2016 года
Фильмы Дживана Аветисяна